Heinrich Perisutti steht für:
 Heinrich Perisutti (Bauingenieur), 20. Jahrhundert, österreichischer Bauingenieur
 Heinrich Perisutti (Jurist), 19. Jahrhundert, österreichischer Landesgerichtspräsident und Abgeordneter zur Frankfurter Nationalversammlung